«La Vallée» puede referirse a:

Divisiones administrativas

Francia 
 La Vallée, comuna francesa del departamento de Charente Marítimo.

Haití 
 La Vallée, comuna haitiana del departamento del Sureste.

Cine 

 El valle (La Vallée), película de 1972 de Barbet Schroeder.